Интернациональный сельский округ:
 Интернациональный сельский округ — округ Есильского района Акмолинской области.
 Интернациональный сельский округ — округ Тимирязевского района Северо-Казахстанской облатси.